Лес-Масьес-де-Рода () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 16,5 км². Население — 758 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны